Граф Миклош Банфи (; 30 декабря 1873, Коложвар — 5 июня 1950, Будапешт) — венгерский дипломат, писатель из трансильванского рода Банфи.

Биография 
В 1913—1918 годах был директором венгерских государственных театров. В 1921—1922 годах занимал должность министра иностранных дел Венгрии в правительстве Иштвана Бетлена. Участвовал в Генуэзской конференции, вёл переговоры с Г. В. Чичериным.

В 1926 году вернулся домой в Трансильванию. Был одним из лидеров венгерского национального меньшинства в Румынии. После Второго Венского арбитража стал членом верхней палаты венгерского парламента.

Примечания

Литература 
 Péter Takács: Bánffy Miklós világa, Budapest Felelős Kiadó 2006

Ссылки 
   
 Биография

Графы Венгрии
Венгерские писатели
Драматурги Венгрии
Министры иностранных дел Венгрии